Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2013/2014 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В 3-м туре «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» мяч в свои ворота забил Иньиго Мартинес.

В 5-м туре «Байер 04» – «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Эмир Спахич.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Шахтёр» (Донецк)

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

Группа B

«Реал» (Мадрид)

«Галатасарай» (Стамбул) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Тюрк Телеком» называется «Али Сами Ен».

«Ювентус» (Турин)

«Копенгаген» (Копенгаген)

Группа C

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В первом матче 1/4 финала ПСЖ – «Челси» мяч в свои ворота забил Давид Луис.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Бенфика» (Лиссабон) 

* В матче 5-го тура «Андерлехт» – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Шансель Мбемба.

«Андерлехт» (Брюссель) 

* В матче 6-го тура «Олимпиакос» – «Андерлехт», из-за отсутствия замен Митрович сменил в воротах удалённого Прото и пропустил гол на 90+5 минуте.

Группа D

«Бавария» (Мюнхен)

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

«Виктория» (Пльзень) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Дусан Арена» называется «Места Плзне».

ЦСКА (Москва) 

* В матче 2-го тура ЦСКА – «Виктория» мяч в свои ворота забил Радим Ржезник.

Группа E

«Челси» (Лондон) 

* В матче 2-го тура «Стяуа» – «Челси» мяч в свои ворота забил Даниэль Георгиевски.

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

«Базель» (Базель)

«Стяуа» (Бухарест)

Группа F

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 1-го тура «Наполи» – «Боруссия» мяч в свои ворота забил Хуан Суньига.

«Арсенал» (Лондон) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Эмирейтс» называется «Эшбертон Гроув».

«Наполи» (Неаполь)

«Олимпик» (Марсель)

Группа G

«Атлетико» (Мадрид)

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 5-го тура «Зенит» – «Атлетико» мяч в свои ворота забил Тоби Алдервейрелд.

«Порту» (Порту)

«Аустрия» (Вена)

Группа H

«Барселона» (Барселона)

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

** В матче 1-го тура «Милан» – «Селтик» мяч в свои ворота забил Эмилио Исагирре.

В матче 4-го тура «Барселона» – «Милан» мяч в свои ворота забил Жерар Пике.

«Аякс» (Амстердам)

«Селтик» (Глазго)

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф

состав